Можаров — русская фамилия.

Известные носители 
 Можаров, Аскар (1994) — украинский боец смешанных единоборств.
 Можаров, Михаил Игоревич (род. 1990) — российский шахматист.

См. также 
 Можаровский
 Можаровские
 Можаров-Майданский сельсовет
 Можаровка
 Можары